Kenilworth heißen:

Orte:
 Kenilworth (Queensland), Australien
 Kenilworth (Warwickshire), England
 Kenilworth (Edmonton), Kanada
 Kenilworth (Ontario), Kanada
 Kenilworth (Westkap), Südafrika
 Kenilworth (Nordkap), Südafrika
 Kenilworth (Gauteng), Südafrika
 Kenilworth (Illinois), Vereinigte Staaten
 Kenilworth (Louisiana), Vereinigte Staaten
 Kenilworth (New Jersey), Vereinigte Staaten
 Kenilworth (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Kenilworth (Washington D. C.), Vereinigte Staaten

Gebäude:
 Kenilworth Castle, Schloss in Warwickshire, England

Werke:
 Dictum of Kenilworth, Friedensangebot Heinrichs III. an die rebellierenden Barone
 Kenilworth (Roman), Walter Scott
 Il castello di Kenilworth, Oper von Gaetano Donizetti